Антелоп-Хилс ():

Населённые пункты 
 Антелоп-Хилс (Вайоминг) — округ Натрона (Вайоминг, США)
 Антелоп-Хилс (Калифорния) — округ Риверсайд (Калифорния)
 Антелоп-Хилс (Колорадо) — округ Арапахо (Колорадо)

Горы и холмы 
 Антелоп-Хилс — округ Арапахо (Аризона)
 Антелоп-Хилс — округ Грэхэм (Аризона)
 Антелоп-Хилс — округ Пима (Аризона)
 Антелоп-Хилс — округ Явалаи (Аризона)
 Антелоп-Хилс — округ Фримонт (Вайоминг)
 Антелоп-Хилс (гора, Калифорния) — округ Керн (Калифорния)
 Антелоп-Хилс — округ Ла-ки-Парл (Миннесота)
 Антелоп-Хилс — округ Грант (Северная Дакота)
 Антелоп-Хилс (гора, Оклахома) — округ Роджер-Миллз (Оклахома)
 Антелоп-Хилс — округ Шеклфорд (Техас)